Батицький Павло Федорович — радянський воєначальник, маршал Радянського Союзу, Герой Радянського Союзу, Головнокомандувач військами ППО СРСР. 23 грудня 1953 року на підставі розпорядження голови Верховного Суду СРСР генерал-полковник П.Ф.Батицький особисто виконав вирок до осудженого вищої міри покарання - розстрілу Лаврентія Берії.
 Батицький Руслан — український кінорежисер та сценарист, член Національної спілки кінематографістів з Дніпропетровщини. Отримав премію імені Арсенія і Андрія Тарковських.
 Батицька Софія (Зофія) Євгенівна - польська актриса театру і кіно. Донька заможного галицького адвоката, доктора права Єугеніуша Батицького. У 1930 році Софія виграла перший конкурс краси "Міс Полонія". Згодом мала титул "Віце-міс Європа" (1930). Вважається провісником польської еротичної сцени, передвісником польського еротичного кіно.
 Батицький Семен - археолог СРСР, який знайшов на Унгерському плато, що на півночі Саян, сліди панкейської народності, які 6 тисяч років назад населяли більшу частину північно-східної Азії. Ним також було знайдено в одній із печер загадкові малюнки.

 Батицький сільський округ — адміністративна одиниця у складі Шетського району Карагандинської області Казахстану.
Прізвища